Kim Ji-soo (ur. 1972) – południowokoreańska aktorka
 Kim Ji-soo (ur. 1993) – południowokoreański aktor
 Kim Ji-soo (ur. 1994) – południowokoreański skeletonista
 Kim Ji-soo (ur. 1997) – południowokoreańska piosenkarka